Норденшельд, Норденшільд ((, ) — шведське і фінське прізвище.

Відомі носії 
 Адольф Ерік Норденшельд (1832—1901) — шведський полярний дослідник, геолог, географ, історик, картограф.
 Нільс Густав Норденшельд (1792—1866) — фінський хімік, мінералог, гірничий інженер.
 Ерланд Норденшельд (1877-1932) - шведський археолог, антрополог та антрополог.

Див. також 
Назва  моря Лаптєвих до 1935 року.

 Архіпелаг Норденшельда - архіпелаг до півночі від півострова Таймир
 Затока Норденшельда - затоки поблизу берегів Нової Землі і Північно-Східні Землі Шпіцбергена
 Земля Норденшельда - північні острови Західного Шпіцбергена
 Норденшельдбрин - льодовик на острові Західний Шпіцберген (архіпелаг Шпіцберген, Норвегія).
 2464 Норденшельд - астероїд